Берестовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области. Административный центр Берестовского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 2 совхоза имени Электрозавода переименован в Берестовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района